Солёненский сельский совет () — входит в состав
Вольнянского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Солёное.

История 
 1928 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Солёное

Примечания